

Pessoas
William Holman Hunt

Localidades

Condado de Hunt

Outros
23041 Hunt

Desambiguação